ОВР — аббревиатура:

 Окислительно-восстановительные реакции
 Организация Варшавского договора
 Отдел внутренних расследований
 Отечество — Вся Россия
 Охрана водного района